Magyarország
 Alsószuha község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Putnoki járásban
 Szuha község Nógrád megyében
 Szuhafő község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Putnoki járásban
 Szuhakálló község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Kazincbarcikai járásban
 Szlovákia
 Nagyszuha Cserepes településrésze, egykor önálló falu Szlovákiában
 Ratkószuha község Szlovákiában, a Besztercebányai kerületben
 Zemplénszuha község Szlovákiában a Kassai kerület Nagymihályi járásában
 Szárazhegy (1899-ig Szuha) Vladicsa község része, egykor önálló falu Szlovákiában
 Szárazpatak (1887-ig Szuha) falu Szlovákiában, a Nagyszombati kerületben
 Ukrajna
 Szuha falu Ukrajnában, Kárpátalján, a Huszti járásban
Lásd még
 Szuha-patak (egyértelműsítő lap)